Томас Морли (; около 1393 — 6 декабря 1435) — английский аристократ, 5-й барон Морли с 1416 года.

Томас Морли был внуком 4-го барона Морли того же имени, сыном сэра Роберта Морли и Изабеллы Молейнс. Он родился примерно в 1393 году, рано потерял отца и в 1416 году унаследовал от деда семейный титул и владения в Восточной Англии. Барон был женат на Изабелле де ла Поль, дочери Майкла де ла Поля, 2-го графа Саффолка, и Кэтрин Стаффорд (брак был заключён до 5 февраля 1403 года). Ему наследовал сын Роберт (1418—1442). Кроме того, у Томаса было две дочери — Анна, жена Джона Гастингса, и Элизабет, жена сэра Джона Арундела.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Морли
Бароны Англии XV века
Морли (род)